NYRB steht für:

 New York Red Bulls, US-amerikanische Fußball-Mannschaft
 New York Review Books, US-amerikanischer Verlag, siehe The New York Review of Books#Die New York Review Books

NYRB